Attius ist der Name folgender Personen:

 Attius von Perga, Märtyrer einer Christenverfolgung im Römischen Reich, siehe auch Diokletianische Christenverfolgung
 Attius Laco, römischer Statthalter
 Gaius Attius Alfianus Lucilius Ruga, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Attius Macro, Konsul 134
 Sextus Attius Suburanus Aemilianus, Prätorianerpräfekt und Konsul unter Trajan
 Titus Attius Tutor, römischer Offizier (Kaiserzeit)